Archäologisches Nationalmuseum ist der Name folgender staatlicher archäologischer Museen:

in Albanien:
 Archäologisches Nationalmuseum in Tirana

in Bulgarien:
 Nationales Archäologisches Museum in Sofia

in Frankreich:
 Musée d’Archéologie nationale in Saint-Germain-en-Laye

in Griechenland:
 Archäologisches Nationalmuseum in Athen

in Italien:

(sortiert nach Ort)

 Archäologisches Nationalmuseum Adria, Venetien (Museo archeologico nazionale di Adria)
 Archäologisches Nationalmuseum Agrigent in Agrigent (Museo Archeologico Nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum Agro Picentino in Pontecagnano Faiano (Museo archeologico nazionale dell’Agro Picentino)
 Archäologisches Nationalmuseum Altino bei Venedig (Museo Archeologico Nazionale di Altino)
 Archäologisches Nationalmuseum der Marken in Ancona (Museo archeologico nazionale delle Marche)
 Archäologisches Nationalmuseum Aquileia (Museo archeologico nazionale di Aquileia)
 Archäologisches Nationalmuseum Bari (Museo Archeologico Nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum der Basilicata in Potenza (Museo archeologico nazionale della Basilicata „Dinu Adamesteanu“)
 Archäologisches Nationalmuseum Cagliari (Museo archeologico nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum Campli (Museo archeologico nazionale di Campli)
 Archäologisches Nationalmuseum Cassino (Museo archeologico nazionale di Cassino)
 Archäologisches Nationalmuseum Sannio Caudino in Castello di Montesarchio  (Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino)
 Archäologisches Nationalmuseum Cerveteri (Museo nazionale archeologico cerite)
 Archäologisches Nationalmuseum Palazzo Rocca in Chiavari (Museo archeologico nazionale di Palazzo Rocca)
 Archäologisches Nationalmuseum der Abruzzen in Chieti (Museo archeologico nazionale d’Abruzzo)
 Archäologisches Nationalmuseum Chiusi (Museo archeologico nazionale di Chiusi)
 Archäologisches Nationalmuseum Cividale in Cividale del Friuli (Museo Archeologico Nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum Civitavecchia (Museo nazionale archeologico di Civitavecchia)
 Archäologisches Nationalmuseum Cosa (Museo archeologico nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum Crotone (Museo archeologico nazionale di Crotone)
 Archäologisches Nationalmuseum Egnazia in Fasano (Museo archeologico nazionale di Egnazia)
 Archäologisches Nationalmuseum Ferrara (Museo Archeologico Nazionale di Ferrara)
 Archäologisches Nationalmuseum Florenz (Museo Archeologico Nazionale di Firenze)
 Archäologisches Nationalmuseum Formia (Museo archeologico nazionale di Formia)
 Archäologisches Nationalmuseum Gela in Gela (Museo Archeologico Nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum Gioia del Colle (Museo archeologico nazionale di Gioia del Colle)
 Archäologisches Nationalmuseum Alta Val d’Agri in Grumento Nova (Museo archeologico nazionale dell’Alta Val d’Agri)
 Archäologisches Nationalmuseum Luni (Museo Archeologico Nazionale di Luni)
 Archäologisches Nationalmuseum Manfredonia (Museo archeologico nazionale di Manfredonia)
 Archäologisches Nationalmuseum Mantova in Mantua (Museo archeologico nazionale di Mantova)
 Archäologisches Nationalmuseum Domenico Ridola in Matera (Museo archeologico nazionale Domenico Ridola)
 Archäologisches Nationalmuseum von Vulture und Melfese in Melfi (Museo archeologico nazionale del Vulture e Melfese)
 Archäologisches Nationalmuseum Metaponto (Museo archeologico nazionale di Metaponto)
 Archäologisches Nationalmuseum Neapel (Museo archeologico nazionale di Napoli)
 Archäologisches Nationalmuseum Orvieto (Museo Archeologico Nazionale di Orvieto)
 Archäologisches Nationalmuseum Paestum (Museo archeologico nazionale di Paestum)
 Archäologisches Nationalmuseum Parma (Museo archeologico nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum von Umbrien in Perugia (Museo archeologico nazionale dell’Umbria)
 Archäologisches Nationalmuseum von Siritide in Policoro (Museo archeologico nazionale della Siritide)
 Archäologisches Nationalmuseum Reggio Calabria (Museo Archeologico Nazionale Di Reggio Calabria, auch Museo nazionale della Magna Grecia)
 Archäologisches Nationalmuseum Villa Giulia in Rom (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia)
 Römisches Nationalmuseum in Rom (Museo Nazionale Romano)
 Archäologisches Nationalmuseum Ruvo di Puglia in Ruvo di Puglia (Museo archeologico nazionale)
 Archäologisches Nationalmuseum „G.A. Sanna“ in Sassari auf Sardinien (Museo archeologico nazionale „G.A. Sanna“)
 Archäologisches Nationalmuseum Sant’Agata in Spoleto (Museo archeologico nazionale di Sant’Agata)
 Archäologisches Nationalmuseum Sibaritide (Museo archeologico nazionale della Sibaritide)
 Archäologisches Nationalmuseum Siena (Museo archeologico nazionale di Siena)
 Archäologisches Nationalmuseum  und Archäologischer Park Sperlonga (Museo archeologico nazionale ed area archeologica di Sperlonga)
 Archäologisches Nationalmuseum Tarent (Museo Archeologico Nazionale di Taranto)
 Archäologisches Nationalmuseum Tarquinia (Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia)
 Archäologisches Nationalmuseum Venedig
 Archäologisches Nationalmuseum Venosa (Museo archeologico nazionale di Venosa)
 Staatliches Archäologisches Museum Vito Capialbi in Vibo Valentia (Museo archeologico statale Vito Capialbi)
 Archäologisches Nationalmuseum Viterbo (Museo archeologico nazionale di Viterbo)
 Archäologisches Nationalmuseum Vulci (Museo nazionale archeologico Vulci)

auf Malta:
 Museo archeologico nazionale di Malta in Valletta

in Peru:
 Museo Arqueológico Nacional Brüning in Lambayeque

in Portugal:
 Museu Nacional de Arqueologia in Lissabon

in Spanien:
 Museo Arqueológico Nacional de España in Madrid
 Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Siehe auch:
 Liste der Nationalmuseen